

Patronyme 
 Arthur Hays Sulzberger (1891-1968), patron de presse et journaliste américain ;
 Arthur Ochs Sulzberger, (1926-2012) patron de presse américain ;
 Arthur Ochs Sulzberger, Jr. (né en 1951), patron de presse américain ;
 Arthur Gregg Sulzberger (né en 1980), patron de presse et journaliste américain ;
 Bernard Sulzberger (né en 1983), coureur cycliste australien ;
 Cyrus Sulzberger, (1912-1993) journaliste américain ;
 Wesley Sulzberger (né en 1986), coureur cycliste australien.

Groupe 
 Trust familial Ochs-Sulzberger, fondation

Toponyme 
 Baie de Sulzberger, baie de la mer d'Amundsen le long de la Terre Marie Byrd en Antarctique.